Джеймс Кристи (; 1730—1803) — английский антиквар, основатель аукционного дома «Кристи».

5 декабря 1766 года основал одноименный аукционный дом. В расположенных в лондонском квартале Пэлл-Мэлл больших комнатах Кристи совершались одни из наиболее важных сделок конца XVIII века.

В 1779 году Кристи поселился рядом с художником Томасом Гейнсборо и они стали близкими друзьями.

Дело Джеймса Кристи перешло к его старшему сыну, Джеймс (1773—1831) стал его наследником.

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в 1730 году
Умершие в 1803 году
Антиквары Великобритании